Лох серебри́стый () — деревянистое или кустарниковое растение, вид рода Лох (Elaeagnus) семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Ботаническое описание 
Кустарник высотой 1—4 м, реже небольшое дерево, с сильным корневищем, которое может отходить на 8 м от куста, иногда образует заросли. Ветки колючие, редко или густо покрыты серебристыми чешуйками. Листопадное растение, листья простые, расположены поочерёдно, 2—10 см длиной, овальной или яйцевидно-ланцетной формы, клиновидные у основания, заострённые на конце, с короткими черешками.

Цветки обоеполые или однополые, душистые, желтоватые изнутри, снаружи серебристые. В пазухах листьев располагается от 1 до 3 цветков. Околоцветник колокольчатый. Цветение происходит с июня по июль, изредка может повторяться в августе. Плод — сфалерокарпий, шаровидной или яйцевидной формы, небольшого размером до 1 см, цвета спелой брусники с серебристым оттенком. Плодоносить начинает в возрасте 7—10 лет. Плоды созревают к августу-сентябрю, образуя разную палитру от бурого до чёрного. Вкус плода очень гармоничный, напоминает сладкую бруснику, но едят его редко, так как косточка составляет значительную часть и без того маленького плода.

Распространение и среда обитания 
Распространён в восточной части Северной Америки.

Светолюбивое растение, но может в культуре произрастать в полутени. Лох серебристый — морозостойкое растение, может выдерживать мороз до −40 °C, тем не менее в холодные зимы могут подмерзать побеги.

Лучше всего растёт на суглинистых почвах, может расти на сухих песчаных или каменистых почвах, в том числе подверженных эрозии. Лох серебристый распространён на очень широком диапазоне высот — от 100 до 2500 метров.

Семена лоха серебристого сохраняют всхожесть на протяжении одного — двух лет. Растения могут размножаться корневыми отпрысками.

Использование человеком 
Используется человеком в зелёном строительстве. Хорошо растёт как в одиночных, так и в групповых посадках. Из-за того, что лох серебристый даёт слишком много корневой поросли, он непригоден для использования в качестве живых изгородей.

Классификация 
Вид Лох серебристый относится к роду Лох (Elaeagnus) семейству Лоховые (Elaeagnaceae).

Синонимы 
По информации базы данных The Plant List (2013), в синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Лох серебристый: информация на сайте «Садовый рай»

Деревья России
Растения по алфавиту
Лоховые
Флора Северной Америки
Декоративные кустарники
Ягодные растения